Ferrari je lahko:

 Ferrari, priimek več znanih ljudi
 Ferrari, italijanska tovarna, ki proizvaja športne in dirkalne avtomobile
 Scuderia Ferrari, tekmovalna ekipa avtomobilske tovarne Ferrari
 Ferrarijev vrt v Štanjelu